Basque Korsarioak (du français basque et basque kortsarioak « corsaires ») est une province de rugby à XV basé à Saint-Sébastien qui évolue dans la Liga Superiberica.

Histoire

Palmarès

Voir aussi 

Club de rugby à XV dans la communauté autonome du Pays basque
Sport à Saint-Sébastien (Espagne)
Guipuscoa
Club de rugby à XV fondé en 2008
Club de rugby à XV disparu en 2010